Крейг Брин (; род. 2 февраля 1990 года) — ирландский раллийный автогонщик, пилот команды Hyundai Shell Mobis WRT в чемпионате мира по ралли. С 2019 года штурманом Брина является Пол Нейгл, ранее выступавший в паре с Крисом Миком.

Карьера

Результаты выступлений

Чемпионат мира 
В 2009-12, 2014-15 годах выступал на различных модификациях Ford Fiesta, принял участие в 25 этапах и набрал 10 очков (шестое место на Ралли Испании 2012 и девятое на Ралли Швеции 2014).

* Сезон продолжается.

SWRC (WRC-2)

WRC Academy

ERC

IRC

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Ирландии